Navalvillar de Ibor kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Navalvillar de Ibor (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Navalvillar de Ibor (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar